

Patronymie 
 Jacques-Philippe d’Orneval

Autres 
 Dans le MMORPG , Orvenal  fait référence à une région située au nord du continent Kalimdor, en Azeroth.